Alberto Giacomin –  calciatore italiano
 Daniele Giacomin –  hockeista su ghiaccio italiano
 Giulio Giacomin – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Luca Giacomin – arbitro di calcio a 5 italiano
 Natale Giacomin – calciatore italiano